Yaoghin peut désigner :
 Yaoghin, une localité située dans le département de Komtoèga au Burkina Faso
 Yaoghin, une localité du département de Komki-Ipala au Burkina Faso